L-Klasse steht für:
 eine Klasse von US-Militärluftschiffen, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten #L-Klasse
 L-Klasse (Mathematik)

Schiffe:
 Evergreen L-Klasse, Baureihe von Containerschiffen der taiwanischen Reederei Evergreen Marine
 KRL & SMN L-Serie, Baureihe von Stückgutschiffen der niederländischen Reedereien  Koninklijke Rotterdamsche Lloyd und Stoomvaart Maatschappij „Nederland“

 Shell L-Klasse, Serie von VLCC-Rohöltankern des Unternehmens Shell
 L-Klasse auch Laforey-Klasse, eine Klasse von Zerstörern der Royal Navy vor und während des Ersten Weltkriegs
 L-Klasse, zusammengefasst als L- und M-Klasse, eine Serie von Zerstörern der Royal Navy aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Klasse L (Begriffsklärung)
 L-Serie (Begriffsklärung)